Бонсон може да се односи на:

 Бонсон (Лоара), насељено место у Француској, у департману Лоара
 Бонсон (Приморски Алпи), насељено место у Француској, у департману Приморски Алпи